Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar labdarúgó-válogatott ötödik mérkőzését Ausztria ellen játszotta 1904. június 2-án. Eredménye: 3:0 (1:0).

Az összeállítások

A mérkőzés 
A nemzeti csapatot az MLSZ Intéző Bizottsága rakta össze és Gillemot Ferenc irányítására bízta. Ez a negyedik osztrák-magyar összecsapás volt, de most vendégszerepelt az osztrák csapat első alkalommal a Millenáris sportpályán. Az osztrák szövetségből az egyik legerősebb csapat a Vienna Cricket and Football-Club kivált, így a válogatottban sem szerepelhettek kiválóságaik. Meggyengülve, de kiálltak a magyarok ellen. A mérkőzés előtt tovább gyengült az osztrák csapat. Herquett Rezső az MTK játékosa egészítette ki az ellenfél csatársorát, így lett egyszeres osztrák válogatott és állhatott ki az osztrák csapat a magyar ellen. A mérkőzést a hazaiak nyerték fölényesen. A gólokat Pokorny József, Koch Nándor és Borbás Gáspár szerezte.

Örökmérleg a mérkőzés után 

Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

Lásd még 
 Magyar labdarúgó-válogatott

Források  

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1904-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Ausztria ellen
1904 a labdarúgásban